Domeyer ist der Name von

 Domeyer Airport, Flughafen in den Vereinigten Staaten

 Fabian Domeyer, Regisseur
 Gerhard Domeyer (1929–1949), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Johann Gabriel Domeier (1717–1790), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Domeier
 Thomaier